Mali Dol je ime več  naselij v Sloveniji:

 Mali Dol, Kraljevica (Hrvaška)
 Mali Dol, občina Komen
 Mali Dol, občina Pesnica

naselja v Sloveniji